Битва при Нехтансмере — битва между англами и пиктами. Произошла в , маленькой деревне, расположенной неподалёку от города Форфар в Ангусе, 20 мая 685 года. Результаты битвы во многом определили последующую историю Англии и Шотландии.

О битве мало достоверной информации, возможно из-за особенностей местности англы были окружены и уничтожены во время неожиданной атаки. Победа пиктов была абсолютной, король Нортумбрии Эгфрит и почти вся его армия погибли. Затем пикты освободили Каледонию от оставшихся англов, которые занимали эти земли около 30 лет.

Значение битвы чрезвычайно высоко по двум причинам:
 Победа пиктов нарушила баланс силы между германскими племенами, оккупировавшими Британию — теперь сила была не на стороне англов, а на стороне саксов, таким образом, предопределив последующие войны между Шотландией и Англией.
 Могущество англов в Британии было навсегда разрушено, приведя к их неспособности завоевать то, что сейчас является Шотландией. Если бы они смогли сделать это, то Шотландия могла бы никогда не существовать, и весь остров был бы в конечном итоге под контролем одного властителя — англов.

После битвы при Нехтансмере скотты и пикты воевали между собой, а также боролись с набегами викингов. В итоге это привело к объединению двух стран Дал Риады и королевства пиктов в одну — Альба. В течение двух столетий они присоединили также Стратклайд и вновь разбили англов, захватив Лотиан и основав государство Шотландия.

Ссылки 
 tartans.com — Battle of Nechtansmere
 pictavia.org.uk — Battle Of Dunnichen
 To view the possible location as it is now
 Фотографии монумента
 История пиктов на сайте BBC

Сражения по алфавиту
Сражения Нортумбрии
Сражения пиктов
Сражения в Шотландии
Сражения 685 года
VII век в Англии
VII век в Шотландии